Axuch ist der Nachname folgender Personen:

 Alexios Axuch (–1167), byzantinischer General
 Johannes Axuch (1087–1150), byzantinischer General